У-ван (кит. 周武王, пин. wŭ wáng, имя при рождении: 發, Fā) (три варианта датировки жизни: 1169—1115, 1087—1043, …-1025 гг до н. э.), основатель китайской династии Чжоу. Сын вождя племени чжоусцев Вэнь-вана. Одержав победу над войсками царства Инь в битве при Муе в 1122 (1046, 1027?) году до н. э. и объединив многочисленные племена и народы северного Китая, У-ван стал верховным правителем государства Чжоу. Большую часть завоёванных земель он раздал в качестве уделов родственникам и приближённым. В китайской конфуцианской историографии У-ван изображался мудрым и добродетельным правителем.

Ссылки 
 
 К.Рыжов — «Все монархи мира. Древний Восток»
 Michael Loewe, Edward L. Shaughnessy — The Cambridge history of ancient China: from the origins of civilization to 221 B.C.
 Летопись Ши Цзи (3 глава, касающаяся У-ван)
 А. Таркина — «Бамбуковые анналы» (Чжушу цзинянь) как источник по истории Китая в периоды Шан-Инь (XVI—XI вв. до н. э.) и Чжоу (1027—221 гг. до н. э.)

Правители Чжоу
Правители Азии XI века до н. э.